Йонково () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ольштынский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 5361 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Гамерки-Вельке
 Гажевко
 Гедайты
 Годки
 Гутково
 Йонково
 Кайны
 Ломы
 Монтки
 Нове-Кавково
 Полейки
 Порбады
 Пупки
 Старе-Кавково
 Стенкины
 Шалстры
 Варкалы
 Венгайты
 Воловно
 Балонг
 Гамерки-Мале
 Шелёнгово
 Вилимово

Соседние гмины 
 Гмина Дывиты
 Гмина Гетшвалд
 Гмина Лукта
 Ольштын
 Гмина Свёнтки

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Варминьско-Мазурского воеводства